Кудинова — деревня в составе Боровского сельского поселения Болховского района Орловской области. Население  человек (), 1 чел. (на 2018 г.).

География 
Деревня расположена в центральной части Среднерусской возвышенности в лесостепной зоне, на севере Орловской области и находится возле реки Рог. На северо-западной окраине деревни пруд.

На 2018 год в деревне числилась 1 улица — Речная.
 Географическое положение
в 2 км. — административный центр поселения деревня Козюлькина, в 14 км — административный центр района город Болхов

Климат
близок к умеренно-холодному, количество осадков является значительным, с осадками даже в засушливый месяц. Среднегодовая норма осадков — 627 мм. Среднегодовая температура воздуха в Болховском районе — 5,1 ° C.

Население 

 Национальный и возрастной состав
Проживает (на 2017—2018 гг.) 1 житель в одном доме, свыше 60 лет.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года жителей нет.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 100 % из общей численности населения в 10 жителей

Инфраструктура 
Нет данных

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Болховского района